Skateland kan syfta på:

 Skateland – en tidigare utomhusanläggning för skateboard –1993
 Skateland (film) – en amerikansk långfilm från 2010